Serie B (momentan denumită Serie BKT după sponsorul actual) este al doilea nivel fotbalistic din Italia. Câștigătorul deține cupa 'Ali della Vittoria' (Aripile Victoriei).

Cluburile participante în sezonul 2021-2022

Echipele în top 3

Play-off 
În trecut, în Serie B, echipele care ocupau locul 1, 2 și 3 la sfârșitul oricărui campionat promovau automat în Serie A - prima ligă de fotbal din Italia. Au fost dăți când promova automat și echipa de pe locul 4 și o singură dată s-a întâmplat în sezonul 2003-2004, când echipa de pe locul 5 a promovat direct. De când s-a introdus sistemul play-off în 2008, echipa de pe locul 3 nu mai promovează automat, ea trebuie să joace în play-off cu celelalte echipe care au terminat pe locul 4, 5, respectiv 6, jucând în semifinale și mai apoi în finală. Iar din sezonul 2013-2014, în play-off s-au acordat două locuri în plus, asta însemnând că echipele de pe locul 7, respectiv 8, vor intra în cursa pentru promovare. Ele vor juca începând din runda sferturilor de finală cu ocupantele locului 5 și 6. Locul 3 și 4 vor juca abia din semifinale. Meciurile se dispută în dublă manșă doar în semifinale și în finală.

Podium 
'''De câte ori cluburile au terminat pe locurile 1, 2 și 3 în Serie B și cele care au câștigat în play-off

Sezoane în liga secundă

Legături externe
Pagină oficială
Știri din Serie B

Referințe

Serie B